Париж — международные шахматные турниры проводились оргкомитетами международных промышленных выставок в Париже (1867, 1878, 1900) и местными шахматными организациями (с 1924). В парижских турнирах принимали участие В. Стейниц, Эм. Ласкер, X. Р. Капабланка, А. Алехин, М. Зйве.

Победители

Литература 
 

Париж (шахматный турнир)